Cet article dresse la liste des titulaires du poste de président des Îles Baléares depuis l'approbation du décret-loi du , établissant le régime de pré-autonomie des Îles Baléares jusqu'à aujourd'hui.

Liste

Frise

Voir aussi

Articles connexes 
 Président des îles Baléares
 Gouvernement des îles Baléares

Lien externe 
 Site du gouvernement des îles Baléares

Liste
Institution dans les îles Baléares
presidents des Iles Baleares